24 часа Ле-Мана 2019  — 87-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, которая состоялась 15—16 июня 2019 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция), являющая также восьмым и заключительным этапом суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость. Как и в предыдущей гонке доминировала Toyota Gazoo Racing — единственная заводская команда, выступавшая в категории спортпрототипов, и единственная команда, использовавшая гибридные двигатели. Победителем во второй раз подряд стал второй экипаж в составе Себастьена Буэми, Фернандо Алонсо и Кадзуки Накадзимы. Это была также третья победа и второй дубль для японских автопроизводителей.

Гонку посетило 252,5 тыс. зрителей

Участники

Автоматические заявки 
Автоматически на гонку были приглашены победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды, занявшие второе место, в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман, , а также два участника Чемпионата спорткаров IMSA. Команды, принявшие автоматическое приглашение, могут выступать на другой технике, но не имеют права переходить в другой класс. Исключение сделано для команд, выступавших в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман в классе LMGTE, которые могли выбирать между классами LMGTE Pro и Am, и для команд, выступавших в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP3, которые могли выбирать между классами LMP2 и LMGTE Am.

Список участников 
Первоначальный список из 42 участников был оглашён 12 февраля.
21 марта оставшиеся 18 основных и 8 запасных команд были объявлены 21 марта. После обустройства двух временных боксов две заявки команд High Class Racing и United Autosports были переведены в число основных. К 14 мая в списке запасных оставалось 3 заявки.

Тесты 
Официальные тесты прошли 2 июня. Лучший результат показал второй экипаж Toyota (Себастьен Буэми, 3:19.440), вторым был первый экипаж 
Toyota (Майк Конвей, 3:20.249), третьим — первый экипаж Rebellion (Андре Лоттерер, 3:21.323). В классе LMP2 лучший результат показал Тун Хопинь на Jackie Chan DC Racing № 38 (3:28.504) Максимальную скорость (350 км/ч) показал Стоффель Вандорн на SMP Racing № 11.

Квалификация 
Первая квалификационная сессия продолжительностью 2 часа состоялась 12 июня. По ходу сессии несколько раз шёл лёгкий дождь, поэтому лучше результаты были показаны в первые полчаса. Первое место занял экипаж Toyota № 7 (Камуи Кобаяси, 3:17.161), второе — SMP Racing № 17 (Егор Оруджев, 3:17.633), третье — Rebellion № 3 (Томас Лоран, 3:19.603). Toyota № 8 заняла 4-е место (Фернандо Алонсо, 3:19.632). В других классах лучшими стали: LMP2 — DragonSpeed № 31 (Пастор Мальдонадо, 3:26.804), LMGTE Pro — Ford Chip Ganassi Team UK № 67 (Гарри Тинкнелл, 3:49.530), LMGTE Am — № 88 Dempsey — Proton Racing (Маттео Кайроли, 3:52.454). Ходе сессии произошёл один серьёзный инцидент: DragonSpeed № 31 под управлением Роберто Гонсалеса, возвращаясь на трассу после вылета в начале прямой «старт-финиш», врезался в Toyota № 7 под управлением Майка Конвея. Оба автомобиля получили повреждения, но смогли своим ходом доехать до боксов, а ремонт занял полчаса.

Вторая и третья квалификационные сессии общей продолжительностью 4 часа состоялись 13 июня. Камуи Кобаяси смог удержать поул-позицию с результатом 3:15.497. Toyota № 8 благодаря усилиям Кадзуки Накадзимы (3:15.908) смогла подняться на второе место, оттеснив SMP Racing № 17 (Егор Оруджев, 3:16.159). В классе LMP2 поул-позицию завоевала TDS Racing № 28 (Лоик Дюваль, 3:25.345), в классе LMGTE Pro — Aston Martin Racing № 95 (Марко Соренсен, 3:48.000). Маттео Кайроли смог удержать поул-позицию для Dempsey — Proton Racing № 88 (3:51.439)

Результаты квалификации 
Лучшее время в каждом классе обозначено жирным шрифтом. Лучшее время каждого автомобиля выделено серым фоном.

Гонка 
Старт гонки в 15:00 по центральноевропейскому времени отмашкой французским триколором дала княгиня Шарлен. Сразу после старта Сарразан на SMP Racing № 17 уступил две позиции Густаво Менезесу на Rebellion № 3 и Виталию Петрову на SMP Racing № 11. В конце первого часа он также уступил позицию Бруно Сенне на Rebellion № 1, но после его раннего пит-стопа вернул пятое место. Также в конце первого часа был введён режим жёлтых флагов из-за разворота Porsche № 88 команды Dempsey — Proton Racing. Оба экипажа Toyota легко ушли в отрыв, достигнув преимущества в 40 секунд. В классе LMP2 в лидеры вышел Николя Лапьер на Signatech Alpine Matmut № 36, поднявшись на 2 места, второе место занял TDS Racing № 28, третье — G-Drive Racing № 26. В классе LMGTE Pro лидировал Corvette № 63, в классе LMGTE Am — Porsche № 77 команды Dempsey — Proton Racing.

К концу четвёртого часа уверенно лидировала Toyota № 7, на 1 минуту опережавшая Toyota № 8, которая в свою очередь на 2 минуты опережала Rebellion № 3. Rebellion № 1 после двух внеплановых посещений боксов отстал от лидера на 3 круга. В классе LMP2 после длительной борьбы с Signatech Alpine № 36 в лидеры вышел G-Drive Racing № 26. В класса LMGTE Pro и LMGTE Am лидировали Corvette № 63 и Demspey — Proton Racing № 77, соответственно.

В конце 5-го часа столкнулся с круговым и сошёл с дистанции Corvette № 64 под управлением Марселя Фесслера. В начале седьмого часа в аварию попал Rebellion № 3, под управлением Томаса Лорана, шедший на третьем месте. Ремонт занял 4 минуты, в результате чего Rebellion пропустил оба экипажа SMP Racing и откатился на 5-е место с отставанием в 50 секунд. Во время выезда автомобилей безопасности Toyota № 8 вышла в лидеры гонки, но затем уступила лидерство экипажу № 7. В классе LMP2 Роман Русинов не смог удержать лидерство G-Drive Racing № 26, но затем Жан-Эрик Вернь вернул его. В серьёзную аварию попал ARC Bratislava № 49 под управлением Хеннинга Энквиста. В классе LMGTE Pro лидер гонки менялся неоднократно, а концу 7-го часа гонку возглавил Porsche № 92 под управлением Кевина Эстра. В классе LMGTE Am гонку возглавлял Ford № 85 команды Keating Motorsports

В середине 10-го часа в серьёзную аварию попал Марко Соренсен на Aston Martin № 95. Это привело к выезду на трассу автомобилей безопасности. Во время их нахождения на трассе G-Drive Racing № 26 увеличил отрыв от ближайших преследователей до 1,5 минут, а Porsche № 92 и Ferrari № 51 оторвались от двух других экипажей, которыми они до этого вели борьбу за лидерство в гонке. В классе LMP1 Toyota № 7 увеличила отрыв от экипажа № 8 до 1 минуты.

В середине 11-го часа попал в аварию и сошёл с дистанции SMP Racing № 17, после чего на 3-е место вышел Rebellion № 3. Очередной выезд автомобилей безопасности позволили Toyota № 8 выйти на лидирующую позицию за счёт пит-стопа, проведённого незадолго до аварии, а G-Drive Racing № 26 и Porsche № 92 упрочить лидерство в своих классах.

В конце 12-го часа отрыв Toyota № 7 от Toyota № 8 составлял 10 секунд, G-Drive Racing № 26 опережал ближайших соперников почти на круг, а отрыв Porsche № 92 от Ferrari № 51 составлял 2 секунды.

К концу 15-го часа отрыв Toyota № 7 от Toyota № 8 возрос до более чем одной минуты, а лидер класса LMP2 G-Drive Racing № 26 опережал ближайших соперников на 1,5 минуты. В классе LMGTE Pro Ferrari № 51 стал безраздельным лидером после того, как Porsche № 92 надолго остановился в боксах из-за неисправности выхлопной системы. В классе LMGTE Am на протяжении ночи лидировал Ford № 85 команды Keating Motorsports.

К концу 18-го часа SMP Racing № 11 уверенно вышел на 3-е место в гонке с отрывом от ближайшего преследователя в 3 круга после того, как Rebellion № 3 был оштрафован 3-минутным stop-and-go за нарушение правил работы с покрышками, а выехавший после отбывания штрафа на трассу в нескольких секундах позади SMP Racing № 11 и попытавшийся навязать борьбу за 3-е место Густаво Менезес ошибся при прохождении поворота и застрял в гравийной ловушке с последующей длительной стоянкой в боксах для проведения ремонта.

В середине 19-го часа после пит-стопа G-Drive Racing № 26 Роман Русинов не смог запустить двигатель. Поиск и устранение неисправности (обрыв одного из проводов, идущих к стартёру) заняло 20 минут. За это время экипаж опустился в классификации на 8-е место с отставанием от нового лидера, Signatech Alpine № 36 в 4 круга.

В течение 21-го часа сразу два автомобиля попали в аварии. Racing Team Netherland № 29 под управлением Ника де Вриса врезалась в барьер из покрышек, что привело к выезду автомобилей безопасности, но смогла добраться до боксов, а Corvette № 63 под управлением Яна Магнуссена потерял управление, вылетел с трассы и надолго остановился в боксах выбыв из борьбы за лидерство.

Примерно за час до финиша Toyota № 7 под управлением Хосе Марии Лопеса заехала в боксы для замены пробитой покрышки, а после того, как выяснилось, что заменённое колесо было целым, пришлось вернуться ещё раз для замены всех четырёх колес, на этот раз медленно из-за сильного падения давления. Во время повторного пит-стопа в лидеры вышла Toyota № 8, которая и финишировала первой. Победу во второй раз подряд одержали Себастьен Буэми, Кадзуки Накадзима и Фернандо Алонсо. На втором месте финишировал экипаж Toyota № 7 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе Мария Лопес), на третьем — SMP Racing № 11 (Виталий Петров, Михаил Алёшин, повторившие достижение Бориса Ивановского, завоевавшего подиум в общем зачёте в 1931 году, Стоффель Вандорн). В классе LMP2 победителями стали Николя Лапьер (четвёртая победа в классе за пять лет), Андре Негран и Пьер Тирье на Signatech Alpine № 36, второе место заняли Тун Хопинь, Стефан Рикельми и Габриель Обри (Jackie Chan DC Racing № 38), третье — Франсуа Перродо, Матьё Ваксивьер, Лоик Дюваль (TDS Racing № 28). В классе LMGTE Pro первые три место заняли AF Corse № 51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Даниель Серра), Porsche GT Team № 91 (Рихард Лиц, Джанмария Бруни, Фредерик Маковецки), Porsche GT Team № 93 (Патрик Пиле, Ник Тэнди, Эрл Бамбер). В классе LMGTE Am уверенную победу, пролидировав 273 круга подряд, одержал экипаж Keating Motorsports № 85 в составе Бена Китинга, Йеруна Блекемолена и Фелипе Фраги, на втором месте финишировал Team Project 1 № 56 (Йорг Бергмайстер, Патрик Линдси, Эджидио Перфетти), на третьем — JMW Motorsport № 84 (Джефф Сигал, Родриго Баптиста, Лу Вей).

Через два дня после финиша экипажи № 68 команды Ford Chip Ganassi Team USA и № 85 команды Keating Motorsports были дисквалифицированы за превышение предельно допустимого объёма топливного бака. Победителем в классе LMGTE Am стал экипаж № 56 команды Team Project 1, освободившееся третье место занял экипаж № 62 команды WeatherTech Racing (Купер Макнил, Тони Виландер, Роберт Смит).

Результаты гонки 

Победители в каждом классе выделены полужирным начертанием, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом. Для того, чтобы быть классифицированным, необходимо было проехать не менее 70 % дистанции лидера (270 кругов).

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Франция
Спорт во Франции в 2019 году
Июнь 2019 года
2019